Bahnhof Forbach ist der Name folgender Bahnhöfe:

 Bahnhof Forbach, Bahnhof in Forbach (Moselle), siehe Bahnhof Forbach (Moselle)
 Bahnhof Forbach (Schwarzw), Bahnhof in Forbach (Baden), siehe Murgtalbahn #Verlauf